gromada Gać (powiat kaliski)
 gromada Gać (powiat przeworski)